Яныши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яныши — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Яныши — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Яныши — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.